Brańszczyk (gemeente), een gemeente in Polen
Brańszczyk (plaats), een plaats in Polen